Реметеа има више значења:

 Реметеа (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Реметеа (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Реметеа (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Реметеа (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Реметеа (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Реметеа (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији